Báguena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Báguena (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Báguena (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar